Білоску́рський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білоскурський Михайло Олексійович (1902, Коломия — 1972, Київ) — військовий діяч, генерал-майор радянської армії (1944).
 Білоскурський Осип Миколайович (1883, Коломия — 1943, Алма-Ата) — майстер народної кераміки.
 Білоскурський Яків Степанович (1885, Коломия — 1977, Київ) — громадсько-політичний і військовий діяч.

Українські прізвища